Козенко — українське прізвище. Відомі носії:
 Козенко Андрій Дмитрович — російський державний діяч, політик. Депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації VII скликання з 2016 року.
 Козенко Василь Іванович (1905 — ?) — радянський залізничник, начальник Одесько-Кишинівської та Уфимської залізниць.
 Козенко Ганна Вікторівна — українська важкоатлетка, майстер спорту з важкої атлетики.
 Козенко Людмила Олексіївна — заслужений працівник освіти України.
 Козенко Максим Максимович — голова виконкому Станіславської обласної ради, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Козенко Олександр Сергійович (1989—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко